Santa Maria do Castelo pode ser:
 Santa Maria do Castelo - antiga freguesia do concelho de Alcácer do Sal;
 Santa Maria do Castelo - antiga freguesia do concelho de Olivença;
 Santa Maria do Castelo e São Miguel - freguesia do concelho de Torres Vedras.

Para igrejas em homenagem a Santa Maria, consulte: Igreja de Santa Maria do Castelo.

Desambiguação